Музей природы
 Музей природы Бурятии
 Музей природы (Владимир)
 Музей природы Воронежского заповедника
 Музей природы Костромской области
 Музей природы (Латвия)
 Музей природы (Сочи)
 Музей природы Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина
 Иерусалимский Музей природы
 Канадский музей природы

 Государственный музей природы Узбекистана

 Музей природы и человека
 Музей природы и человека (Ханты-Мансийск)
 Музей природы и человека в городе Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова, Испания)

 Другие
 Музей природы и охраны окружающей среды (Верхний провиантский склад) в Нижнем Тагиле (Свердловская область)
 Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины
 Национальный музей природы и науки в городе Токио (Япония)
 Национальный музей живой природы Туркменистана